Жоффруа (; ум. в декабре 1048) — граф Ангулема (с 1032 года). Сын Гильома IV.

Родился ок. 995 года.

После смерти отца (1028) поссорился из-за наследства с братом — Альдуином II — и начал против него военные действия. Воспользовавшись этим, феодалы Сентонжа отказались принести вассальную присягу и объявили своим сюзереном герцога аквитанского.

Помирившись с братом, Жоффруа получил во владение замок Блай и некоторые другие земли.

В 1032 году Альдуин II умер. Согласно средневековым историческим хроникам, он был отравлен своей женой Алейзией. Поэтому герцог Аквитании отстранил её детей от наследования и передал Ангулем Жоффруа.

Первая жена — Петронила, дама д’Аршиак и де Бутвиль (ум. до 24 сентября 1029 года). От неё дети:
 Фульк Тайлефер (ум. 1087), граф Ангулема,
 Гумберга (ум. 1068/1070), муж — Адемар II Лиможский,
 Жоффруа Рудел (ум. после 12 июля 1089), сеньор де Блай,
 Герберга (ум. 1060/1068), муж — Одуэн II, сеньор де Барбезьё,
 дочь, муж — сеньор де Шабанэ,
 Арно (ум. после 1076), сеньор де Монтозье,
 Мейнард (упом. в 1047),
 Гильом (ум. 20.09 1076), с 1040 — епископ Ангулема,
 Адемар (ум. 01.09.1101), с 1076 — епископ Ангулема.
Вторая жена — Асцелина, происхождение не выяснено. Возможно, кто-то из вышеперечисленных детей родился от неё.

Литература 
 L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des …
 Jean-Baptiste-Pierre Courcelles. Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands …
 Nicolas Viton de Saint-Allais. Nobiliaire universel de France: recueil général des généalogies historiques …

Ссылки 
 Angoulême, La Marche, Perigord

Родившиеся в 990-е годы
Графы Ангулема
Правители Европы XI века
Тайлеферы